Obhájcem titulu soutěže dvouhry vozíčkářů na pařížském French Open 2015 byl nejvýše nasazený Japonec Šingo Kunieda, který turnaj opět vyhrál.

Ve finále Kunieda porazil francouzskou turnajovou dvojku Stéphana Houdeta po jednoznačném dvousetovém průběhu 6–1 a 6–0. Vítězství znamenalo jeho šestý titul z Roland Garros, když soutěž vyhrál již v letech 2007, 2008, 2009, 2010 a 2014. Do žebříčku okruhu NEC Tour si připsal 800 bodů a získal prémii 28 000 eur.

Nasazení hráčů 
  'Šingo Kunieda (vítěz)
  Stéphane Houdet (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

French Open 2015